Дерек Дейли () е ирландски пилот от Формула 1 роден на 11 март 1953 година в Дъблин, Ирландия. Във формула едно има 49 участия и 15 точки, като е карал болиди за шест различни екипа.

Резултати от Формула 1

Източници 
 

Ирландски пилоти от Формула 1
Родени в Дъблин